Die Liste der Europameister im Biathlon listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den Biathlon-Europameisterschaften, gegliedert nach Männern und Frauen und den einzelnen Wettbewerben, auf. Im weiteren Teil werden alle Biathleten, die mindestens einmal Europameister waren, aufgelistet. Die Liste enthält insgesamt 128 Europameister seit den Europameisterschaften 1994 in Kontiolahti, davon 63 männliche und 65 weibliche Athleten. Diese sind in Männer und Frauen und in die zehn erfolgreichsten Biathleten unterteilt. Zusätzlich werden noch die Goldmedaillen aufgelistet, die in Einzelrennen erzielt wurden. Es werden der Zeitraum, in dem der Athlet seine Medaillen gewonnen hat, die Silber- und Bronzemedaillen sowie die Gesamtanzahl der Medaillen angegeben. In weiteren Listen werden die Nationenwertungen für Männer und Frauen getrennt und gemeinsam dargestellt.

Erklärung 
 Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
 Name: Nennt den Namen des Athleten.
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Europameisterschafts-Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Europameisterschafts-Medaille gewonnen hat.
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Einzelgold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen, die in einer Individualdisziplin gewonnen wurden.
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Wettbewerbe 
Erfasst werden alle Wettbewerbe die im Rahmen von Europameisterschaften, die von der Internationalen Biathlon-Union (IBU) veranstaltet werden, ausgerichtet wurden.

Männer 
 20 km Einzel seit der EM 1994 mit 28 Wettbewerben.
 10 km Sprint seit der EM 1994 mit 30 Wettbewerben.
 12,5 km Verfolgung seit der EM 1998 mit 25 Wettbewerben.
 15 km Massenstart bei der EM 2016 mit einem Wettbewerb.
 5 km Supersprint bei der EM 2020 mit einem Wettbewerb.
 4 × 7,5 km Staffel von der EM 1994 bis zur EM 2015 mit 21 Wettbewerben.

Einzel 
 20 Kilometer (viermal Schießen)

Sprint 
 10 Kilometer (zweimal Schießen)

Verfolgung 
 12,5 Kilometer (viermal Schießen)

Massenstart 
 15 Kilometer (viermal Schießen)

Supersprint 
 5 Kilometer (viermal Schießen)

Staffel 
 4 × 7,5 Kilometer (je zweimal Schießen)

Frauen 
 15 km Einzel seit der EM 1994 mit 28 Wettbewerben.
 7,5 km Sprint seit der EM 1994 mit 30 Wettbewerben.
 10 km Verfolgung seit der EM 1998 mit 25 Wettbewerben.
 12,5 km Massenstart bei der EM 2016 mit einem Wettbewerb.
 5 km Supersprint bei der EM 2020 mit einem Wettbewerb.
 4 × 6 km Staffel von der EM 1994 bis zur EM 2015 mit 22 Wettbewerben.

Einzel 
 15 Kilometer (viermal Schießen)

Sprint 
 7,5 Kilometer (zweimal Schießen)

Verfolgung 
 10 Kilometer (viermal Schießen)

Massenstart 
 12,5 Kilometer (viermal Schießen)

Supersprint 
 5 Kilometer (viermal Schießen)

Staffel 
 1994–1998: 3 × 7,5 Kilometer
 1999–2002: 4 × 7,5 Kilometer
 2003–2015: 4 × 6 Kilometer

Mixed 
 2 × 6 km + 2 × 7,5 km Mixed-Staffel (zwei Frauen und zwei Männer) von der EM 2016 bis zur EM 2019 mit vier Wettbewerben.
 4 × 6 km oder 4 × 7,5 km Mixed-Staffel (je nach Geschlecht des Startläufers) seit der EM 2020 mit vier Wettbewerben.
 4 × 3 km + 1,5 km Single-Mixed-Staffel (eine Frau und ein Mann) seit der EM 2016 mit acht Wettbewerben.

Mixed-Staffel

Single-Mixed-Staffel

Erfolgreichste Athleten 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen und anschließend die errungenen Bronzemedaillen.
 Name: Nennt den Namen des Athleten (nur bei Einzelwertungen).
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete beziehungsweise bei Staffeln die Nation.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet/die Staffel die erste Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet/die Staffel die letzte Medaille gewonnen hat.
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
 Es werden alle Athleten in der Gesamtstatistik aufgelistet, die mindestens zwei Medaillen oder eine Goldmedaille gewonnen haben.

Top Ten gesamt 
(Stand: 2023)

Erfolgreichste Athleten einzelner Europameisterschaften 
In dieser Tabelle werden alle Athleten aufgelistet, die bei einzelnen Europameisterschaften mindestens zwei Goldmedaillen und insgesamt drei Medaillen gewonnen haben. Vier Frauen siegten bisher bei drei Wettkämpfen einzelner Europameisterschaften, Nadeschda Talanowa und Juliane Döll schafften es in allen drei Einzeldisziplinen. Letztere gehört neben Irina Malgina und Tomasz Sikora zu den Athleten, die in jedem Wettkampf eine Medaille gewann und insgesamt viermal Edelmetall holte. Dazu gewannen Irina Mileschina (1994) und Natalja Sokolowa (1999) drei Medaillen in Jahren, in denen es nur drei Wettbewerbe gab.

(Stand: 2023)

Nationenwertung 

(Stand: 2023)

Männer

Gesamt 

(Stand: 2014)

Einzeldisziplinen 

(Stand: 2014)

 Nur Medaillen aus Einzelrennen

Nationenwertung 

(Stand: 2014)

Frauen

Gesamt 

(Stand: 2014)

Einzeldisziplinen 

(Stand: 2014)

Nationenwertung 

(Stand: 2014)

Siehe auch 
 Liste der Olympiasieger im Biathlon
 Liste der Weltmeister im Biathlon
 Liste der Europameister im Sommerbiathlon

Weblinks 
 Ergebnisse seit 2008 auf live-wintersport.com

Einzelnachweise 

 
Europameister
Biathlon-Europameisterschaften
Biathlon